|-
|(66001)||1998 OG1|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,109|| align=right|11,80|| align=right|4,359||MBA||17. července 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(66002)||1998 OL5|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,156|| align=right|4,68|| align=right|3,295||MBA||29. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66003)||1998 OX6|| align=right|13,3|| align=right|2,859|| align=right|0,069|| align=right|11,82|| align=right|4,834||MBA||20. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66004)||1998 OV9|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,144|| align=right|5,79|| align=right|5,717||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66005)||1998 OA12|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,237|| align=right|13,83|| align=right|4,598||MBA||22. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66006)||1998 OW13|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,188|| align=right|6,73|| align=right|3,543||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66007)||1998 PO|| align=right|13,2|| align=right|2,750|| align=right|0,069|| align=right|4,39|| align=right|4,559||MBA||3. srpna 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(66008)||1998 QH2|| align=right|16,0|| align=right|1,427|| align=right|0,363|| align=right|61,02|| align=right|1,704||APL||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66009)||1998 QZ8|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,041|| align=right|9,05|| align=right|4,395||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66010)||1998 QO15|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,136|| align=right|7,94|| align=right|5,372||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66011)||1998 QR17|| align=right|13,8|| align=right|2,752|| align=right|0,041|| align=right|4,15|| align=right|4,564||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66012)||1998 QM23|| align=right|14,8|| align=right|2,752|| align=right|0,145|| align=right|11,77|| align=right|4,564||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66013)||1998 QC24|| align=right|13,6|| align=right|2,942|| align=right|0,067|| align=right|10,98|| align=right|5,045||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66014)||1998 QW24|| align=right|14,7|| align=right|2,960|| align=right|0,131|| align=right|8,60|| align=right|5,091||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66015)||1998 QW25|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,153|| align=right|8,69|| align=right|4,690||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66016)||1998 QX27|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,151|| align=right|7,98|| align=right|5,315||MBA||24. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66017)||1998 QC30|| align=right|14,6|| align=right|2,982|| align=right|0,054|| align=right|8,32|| align=right|5,149||MBA||26. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66018)||1998 QA31|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,088|| align=right|8,99|| align=right|5,242||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66019)||1998 QE31|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,131|| align=right|8,24|| align=right|5,038||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66020)||1998 QN31|| align=right|17,3|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|3,04|| align=right|3,605||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66021)||1998 QZ34|| align=right|15,0|| align=right|2,906|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|4,953||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66022)||1998 QU42|| align=right|13,5|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|9,72|| align=right|5,204||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66023)||1998 QS43|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,187|| align=right|5,56|| align=right|3,522||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66024)||1998 QZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,120|| align=right|7,48|| align=right|4,670||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66025)||1998 QP46|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,151|| align=right|8,79|| align=right|5,104||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66026)||1998 QK48|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,078|| align=right|9,04|| align=right|5,115||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66027)||1998 QH49|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,164|| align=right|13,78|| align=right|5,138||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66028)||1998 QU51|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,176|| align=right|4,10|| align=right|5,359||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66029)||1998 QC61|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,166|| align=right|15,19|| align=right|5,635||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66030)||1998 QY64|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,276|| align=right|11,08|| align=right|4,622||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66031)||1998 QE68|| align=right|14,7|| align=right|2,687|| align=right|0,172|| align=right|10,66|| align=right|4,404||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66032)||1998 QK68|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,135|| align=right|13,93|| align=right|5,348||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66033)||1998 QV69|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,160|| align=right|7,79|| align=right|5,306||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66034)||1998 QY69|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,136|| align=right|8,57|| align=right|4,543||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66035)||1998 QA70|| align=right|15,3|| align=right|3,042|| align=right|0,098|| align=right|10,02|| align=right|5,305||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66036)||1998 QZ73|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,276|| align=right|9,34|| align=right|5,352||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66037)||1998 QD74|| align=right|14,4|| align=right|2,980|| align=right|0,056|| align=right|8,15|| align=right|5,144||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66038)||1998 QM74|| align=right|15,0|| align=right|3,092|| align=right|0,125|| align=right|7,57|| align=right|5,437||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66039)||1998 QS74|| align=right|14,1|| align=right|2,869|| align=right|0,088|| align=right|16,27|| align=right|4,860||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66040)||1998 QQ75|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|15,57|| align=right|5,461||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66041)||1998 QZ77|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,035|| align=right|16,71|| align=right|5,580||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66042)||1998 QA78|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,225|| align=right|11,53|| align=right|5,305||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66043)||1998 QH79|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,296|| align=right|10,90|| align=right|4,099||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66044)||1998 QU82|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,213|| align=right|9,01|| align=right|4,636||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66045)||1998 QJ84|| align=right|16,4|| align=right|3,001|| align=right|0,311|| align=right|8,00|| align=right|5,199||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66046)||1998 QJ85|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,035|| align=right|15,47|| align=right|5,000||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66047)||1998 QL85|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,237|| align=right|15,84|| align=right|5,483||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66048)||1998 QU85|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,090|| align=right|15,65|| align=right|5,298||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66049)||1998 QB86|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,195|| align=right|15,41|| align=right|5,334||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66050)||1998 QB87|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,131|| align=right|15,78|| align=right|5,660||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66051)||1998 QC87|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,119|| align=right|9,22|| align=right|5,106||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66052)||1998 QM87|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,188|| align=right|16,29|| align=right|5,345||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66053)||1998 QN87|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,156|| align=right|11,31|| align=right|5,107||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66054)||1998 QY88|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,047|| align=right|9,07|| align=right|5,140||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66055)||1998 QQ90|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,184|| align=right|21,00|| align=right|5,468||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66056)||1998 QM95|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,148|| align=right|9,31|| align=right|5,153||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66057)||1998 QP96|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,105|| align=right|9,67|| align=right|5,107||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66058)||1998 QQ97|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,111|| align=right|10,85|| align=right|5,212||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66059)||1998 QZ100|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,274|| align=right|2,64|| align=right|5,374||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66060)||1998 QB103|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,171|| align=right|6,08|| align=right|5,574||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66061)||1998 QN104|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,189|| align=right|5,85|| align=right|3,543||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66062)||1998 RG1|| align=right|12,9|| align=right|3,171|| align=right|0,198|| align=right|10,06|| align=right|5,647||MBA||10. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66063)||1998 RO1|| align=right|18,1|| align=right|,991|| align=right|0,721|| align=right|22,67|| align=right|,987||ATN BIN||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66064)||1998 RW4|| align=right|16,3|| align=right|1,963|| align=right|0,089|| align=right|22,58|| align=right|2,749||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66065)||1998 RB13|| align=right|15,2|| align=right|3,108|| align=right|0,177|| align=right|1,16|| align=right|5,477||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66066)||1998 RO18|| align=right|15,0|| align=right|3,004|| align=right|0,171|| align=right|13,77|| align=right|5,205||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66067)||1998 RM19|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,152|| align=right|6,13|| align=right|4,570||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66068)||1998 RG26|| align=right|13,6|| align=right|2,739|| align=right|0,082|| align=right|12,48|| align=right|4,532||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66069)||1998 RK42|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,096|| align=right|8,48|| align=right|5,360||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66070)||1998 RP46|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,247|| align=right|3,34|| align=right|3,554||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66071)||1998 RS48|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,213|| align=right|1,85|| align=right|5,119||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66072)||1998 RW48|| align=right|15,2|| align=right|2,900|| align=right|0,101|| align=right|1,44|| align=right|4,938||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66073)||1998 RJ50|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,209|| align=right|1,83|| align=right|5,357||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66074)||1998 RZ50|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,183|| align=right|16,51|| align=right|5,496||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66075)||1998 RT51|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,084|| align=right|5,14|| align=right|5,658||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66076)||1998 RD53|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,048|| align=right|9,81|| align=right|5,174||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66077)||1998 RL53|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|5,377||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66078)||1998 RW53|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,050|| align=right|16,50|| align=right|5,572||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66079)||1998 RA54|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,105|| align=right|10,18|| align=right|5,379||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66080)||1998 RV56|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,146|| align=right|3,94|| align=right|5,644||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66081)||1998 RY56|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,258|| align=right|2,11|| align=right|5,331||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66082)||1998 RZ58|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,077|| align=right|1,38|| align=right|5,395||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66083)||1998 RW61|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,060|| align=right|1,26|| align=right|5,310||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66084)||1998 RY63|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,075|| align=right|9,72|| align=right|5,659||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66085)||1998 RG67|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,152|| align=right|3,64|| align=right|5,626||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66086)||1998 RL69|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,070|| align=right|10,43|| align=right|5,386||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66087)||1998 RW69|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,264|| align=right|2,74|| align=right|5,378||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66088)||1998 RE71|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,167|| align=right|5,62|| align=right|5,350||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66089)||1998 RQ73|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,152|| align=right|3,18|| align=right|5,206||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66090)||1998 RQ75|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,089|| align=right|10,89|| align=right|5,399||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66091)||1998 RM76|| align=right|14,0|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|11,21|| align=right|5,372||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66092)||1998 SD|| align=right|14,9|| align=right|1,936|| align=right|0,018|| align=right|19,37|| align=right|2,692||MBA||16. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(66093)||1998 SG|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|10,36|| align=right|4,574||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66094)||1998 SY1|| align=right|15,8|| align=right|3,124|| align=right|0,144|| align=right|7,32|| align=right|5,521||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66095)||1998 SP6|| align=right|15,4|| align=right|2,992|| align=right|0,112|| align=right|8,81|| align=right|5,174||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66096)||1998 SS6|| align=right|15,1|| align=right|2,862|| align=right|0,078|| align=right|15,58|| align=right|4,841||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66097)||1998 SB11|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,101|| align=right|8,94|| align=right|5,310||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66098)||1998 SV12|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,197|| align=right|27,34|| align=right|5,499||MBA||23. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(66099)||1998 SQ13|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,206|| align=right|0,79|| align=right|5,456||MBA||23. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66100)||1998 SG17|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,203|| align=right|2,29|| align=right|5,631||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66101)||1998 SK22|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,167|| align=right|4,96|| align=right|5,625||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66102)||1998 SR22|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,123|| align=right|6,79|| align=right|5,605||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(66103)||1998 SJ24|| align=right|14,6|| align=right|2,876|| align=right|0,063|| align=right|3,77|| align=right|4,878||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66104)||1998 SB25|| align=right|16,6|| align=right|2,488|| align=right|0,236|| align=right|5,09|| align=right|3,924||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66105)||1998 SW25|| align=right|14,9|| align=right|3,033|| align=right|0,220|| align=right|5,54|| align=right|5,280||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66106)||1998 SJ26|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,189|| align=right|14,95|| align=right|5,552||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66107)||1998 SM27|| align=right|16,0|| align=right|1,890|| align=right|0,100|| align=right|21,33|| align=right|2,599||MBA||24. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(66108)||1998 SX34|| align=right|16,4|| align=right|1,957|| align=right|0,078|| align=right|23,19|| align=right|2,737||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66109)||1998 SB35|| align=right|16,7|| align=right|1,959|| align=right|0,062|| align=right|21,86|| align=right|2,742||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66110)||1998 SQ37|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|2,28|| align=right|5,132||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66111)||1998 SY39|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,053|| align=right|6,83|| align=right|3,606||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66112)||1998 SP45|| align=right|16,9|| align=right|2,199|| align=right|0,122|| align=right|4,07|| align=right|3,261||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66113)||1998 SG55|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,168|| align=right|0,89|| align=right|5,459||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66114)||1998 SG68|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,089|| align=right|14,82|| align=right|5,455||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66115)||1998 ST68|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,145|| align=right|17,17|| align=right|5,502||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66116)||1998 SU68|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,172|| align=right|22,03|| align=right|5,610||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66117)||1998 SV69|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|8,94|| align=right|3,676||MBA||21. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66118)||1998 SL71|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,145|| align=right|2,35|| align=right|5,253||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66119)||1998 SE72|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,117|| align=right|6,10|| align=right|5,738||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66120)||1998 SF74|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|3,08|| align=right|3,707||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66121)||1998 SF81|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|9,76|| align=right|5,129||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66122)||1998 SC87|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,204|| align=right|13,23|| align=right|4,391||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66123)||1998 SD87|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,051|| align=right|8,44|| align=right|5,526||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66124)||1998 SC111|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,171|| align=right|3,61|| align=right|5,445||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66125)||1998 SA112|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,136|| align=right|6,00|| align=right|5,649||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66126)||1998 SX112|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,193|| align=right|14,23|| align=right|4,253||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66127)||1998 SQ114|| align=right|14,9|| align=right|3,072|| align=right|0,116|| align=right|3,30|| align=right|5,383||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66128)||1998 SV114|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,185|| align=right|1,92|| align=right|5,637||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66129)||1998 SA117|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,111|| align=right|8,20|| align=right|5,487||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66130)||1998 SM117|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,119|| align=right|16,09|| align=right|5,446||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66131)||1998 SA123|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,191|| align=right|0,47|| align=right|5,428||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66132)||1998 SP126|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,094|| align=right|10,04|| align=right|5,378||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66133)||1998 SR127|| align=right|13,5|| align=right|3,092|| align=right|0,071|| align=right|10,95|| align=right|5,436||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66134)||1998 SV127|| align=right|15,3|| align=right|3,063|| align=right|0,170|| align=right|5,75|| align=right|5,359||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66135)||1998 SX131|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,166|| align=right|6,71|| align=right|5,437||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66136)||1998 SN133|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,214|| align=right|4,61|| align=right|5,525||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66137)||1998 SR136|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,154|| align=right|4,51|| align=right|3,579||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66138)||1998 SE137|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,167|| align=right|6,50|| align=right|5,649||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66139)||1998 SH138|| align=right|15,7|| align=right|3,078|| align=right|0,243|| align=right|0,68|| align=right|5,400||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66140)||1998 SQ139|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,077|| align=right|8,38|| align=right|5,395||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66141)||1998 SG142|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|5,56|| align=right|3,558||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66142)||1998 SN145|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,237|| align=right|1,85|| align=right|3,714||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66143)||1998 SE161|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,099|| align=right|10,20|| align=right|5,354||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66144)||1998 SJ171|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,239|| align=right|2,94|| align=right|4,026||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66145)||1998 TM|| align=right|14,2|| align=right|3,102|| align=right|0,136|| align=right|9,06|| align=right|5,463||MBA||10. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66146)||1998 TU3|| align=right|14,7|| align=right|,788|| align=right|0,484|| align=right|5,41|| align=right|,699||ATN||13. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66147)||1998 TC10|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,143|| align=right|1,54|| align=right|5,825||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66148)||1998 TD11|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|4,45|| align=right|4,682||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66149)||1998 TS33|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,138|| align=right|2,33|| align=right|5,610||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66150)||1998 UF|| align=right|15,8|| align=right|1,862|| align=right|0,070|| align=right|22,07|| align=right|2,541||MBA||17. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(66151)||1998 UL|| align=right|13,8|| align=right|2,965|| align=right|0,071|| align=right|9,34|| align=right|5,104||MBA||16. října 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(66152)||1998 UU|| align=right|15,5|| align=right|1,912|| align=right|0,077|| align=right|19,49|| align=right|2,642||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(66153)||1998 UV|| align=right|15,8|| align=right|1,956|| align=right|0,097|| align=right|17,49|| align=right|2,736||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(66154)||1998 UK19|| align=right|17,0|| align=right|1,953|| align=right|0,085|| align=right|20,09|| align=right|2,729||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66155)||1998 UR24|| align=right|15,1|| align=right|3,164|| align=right|0,232|| align=right|2,41|| align=right|5,626||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66156)||1998 UV25|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,47|| align=right|4,532||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66157)||1998 UJ26|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,181|| align=right|5,86|| align=right|5,627||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66158)||1998 UJ27|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,082|| align=right|10,21|| align=right|5,618||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(66159)||1998 UN36|| align=right|14,1|| align=right|3,181|| align=right|0,039|| align=right|9,56|| align=right|5,673||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66160)||1998 UC38|| align=right|14,1|| align=right|2,748|| align=right|0,101|| align=right|9,83|| align=right|4,554||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66161)||1998 UG40|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,173|| align=right|3,92|| align=right|5,506||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66162)||1998 UG49|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,075|| align=right|13,07|| align=right|4,203||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66163)||1998 VB|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,242|| align=right|1,69|| align=right|3,486||MBA||7. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66164)||1998 VC8|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,125|| align=right|10,77|| align=right|5,173||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66165)||1998 VF10|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|4,08|| align=right|3,715||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66166)||1998 VL25|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,193|| align=right|1,09|| align=right|3,576||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66167)||1998 VG28|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,204|| align=right|13,18|| align=right|5,570||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66168)||1998 VK28|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,215|| align=right|4,92|| align=right|3,709||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66169)||1998 VO29|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,275|| align=right|2,06|| align=right|5,192||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66170)||1998 VJ30|| align=right|13,5|| align=right|3,161|| align=right|0,156|| align=right|12,22|| align=right|5,620||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66171)||1998 VW36|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,162|| align=right|10,66|| align=right|5,567||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66172)||1998 VX45|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,142|| align=right|9,80|| align=right|5,763||MBA||14. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66173)||1998 VE50|| align=right|14,8|| align=right|3,194|| align=right|0,124|| align=right|12,54|| align=right|5,708||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66174)||1998 VZ52|| align=right|13,5|| align=right|3,249|| align=right|0,043|| align=right|20,87|| align=right|5,856||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66175)||1998 WD4|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,217|| align=right|2,70|| align=right|3,650||MBA||20. listopadu 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(66176)||1998 WR4|| align=right|15,9|| align=right|1,947|| align=right|0,138|| align=right|22,71|| align=right|2,716||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(66177)||1998 WE5|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,145|| align=right|14,23|| align=right|5,623||MBA||21. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(66178)||1998 WL13|| align=right|14,0|| align=right|3,179|| align=right|0,140|| align=right|12,13|| align=right|5,666||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66179)||1998 WB14|| align=right|17,0|| align=right|2,321|| align=right|0,205|| align=right|0,22|| align=right|3,535||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66180)||1998 WD14|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,078|| align=right|3,18|| align=right|4,604||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66181)||1998 WL17|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,138|| align=right|3,23|| align=right|3,677||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66182)||1998 WC23|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,026|| align=right|2,04|| align=right|4,100||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66183)||1998 WJ33|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,264|| align=right|14,18|| align=right|5,509||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66184)||1998 XW2|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,195|| align=right|4,26|| align=right|3,511||MBA||9. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66185)||1998 XM47|| align=right|12,7|| align=right|3,142|| align=right|0,164|| align=right|12,82|| align=right|5,567||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66186)||1998 XS49|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,183|| align=right|12,63|| align=right|4,123||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66187)||1998 XS73|| align=right|13,0|| align=right|4,009|| align=right|0,154|| align=right|7,69|| align=right|8,027||HLD||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66188)||1998 XK79|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,201|| align=right|19,40|| align=right|5,676||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(66189)||1998 XA97|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,120|| align=right|7,00|| align=right|3,520||MBA||12. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(66190)||1998 YX5|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,122|| align=right|5,37|| align=right|3,863||MBA||22. prosince 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(66191)||1998 YS6|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,168|| align=right|0,13|| align=right|5,473||MBA||19. prosince 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(66192)||1998 YW10|| align=right|15,6|| align=right|2,163|| align=right|0,076|| align=right|3,22|| align=right|3,181||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(66193)||1999 AF22|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,167|| align=right|4,82|| align=right|4,271||MBA||13. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66194)||1999 AT23|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,270|| align=right|23,67|| align=right|3,501||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66195)||1999 AN25|| align=right|15,5|| align=right|1,942|| align=right|0,108|| align=right|18,71|| align=right|2,705||MBA||14. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66196)||1999 AE34|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|4,32|| align=right|3,289||MBA||13. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66197)||1999 BO6|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,117|| align=right|3,70|| align=right|3,345||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66198)||1999 BH11|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,144|| align=right|2,78|| align=right|3,247||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66199)||1999 BF13|| align=right|15,1|| align=right|2,184|| align=right|0,156|| align=right|3,26|| align=right|3,227||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66200)||1999 BT13|| align=right|16,2|| align=right|2,162|| align=right|0,124|| align=right|4,25|| align=right|3,177||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66201)||1999 BC20|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,143|| align=right|14,31|| align=right|4,217||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66202)||1999 BJ21|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,116|| align=right|14,37|| align=right|4,191||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66203)||1999 BV24|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,148|| align=right|10,02|| align=right|5,258||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66204)||1999 BA26|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,257|| align=right|24,96|| align=right|3,473||MBA||28. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(66205)||1999 BJ27|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,245|| align=right|3,11|| align=right|4,600||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66206)||1999 BQ31|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,203|| align=right|2,02|| align=right|3,298||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66207) Carpi||1999 CB1|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,026|| align=right|6,85|| align=right|5,153||MBA||6. února 1999||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(66208)||1999 CQ6|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,158|| align=right|5,51|| align=right|3,271||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66209)||1999 CC14|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,294|| align=right|4,12|| align=right|4,137||MBA||12. února 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(66210)||1999 CR14|| align=right|13,8|| align=right|2,694|| align=right|0,163|| align=right|12,89|| align=right|4,420||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66211)||1999 CA22|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,213|| align=right|13,79|| align=right|5,804||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66212)||1999 CS32|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,153|| align=right|6,29|| align=right|3,363||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66213)||1999 CQ33|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,141|| align=right|1,52|| align=right|4,316||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66214)||1999 CO36|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,127|| align=right|12,56|| align=right|4,352||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66215)||1999 CP38|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,145|| align=right|1,53|| align=right|5,427||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66216)||1999 CJ42|| align=right|14,4|| align=right|2,899|| align=right|0,014|| align=right|3,35|| align=right|4,934||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66217)||1999 CZ42|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,027|| align=right|1,96|| align=right|3,307||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66218)||1999 CU43|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|10,81|| align=right|5,199||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66219)||1999 CR50|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,117|| align=right|13,21|| align=right|4,323||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66220)||1999 CZ68|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,093|| align=right|6,40|| align=right|3,487||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66221)||1999 CH73|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,040|| align=right|4,51|| align=right|3,330||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66222)||1999 CV75|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,090|| align=right|8,35|| align=right|5,360||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66223)||1999 CE77|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,086||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66224)||1999 CG77|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,280||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66225)||1999 CL79|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|8,30|| align=right|3,434||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66226)||1999 CS89|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,090|| align=right|5,46|| align=right|3,306||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66227)||1999 CR109|| align=right|13,6|| align=right|3,980|| align=right|0,212|| align=right|7,02|| align=right|7,940||HLD||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66228)||1999 CY109|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|5,74|| align=right|3,664||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66229)||1999 CH117|| align=right|15,3|| align=right|2,186|| align=right|0,069|| align=right|5,67|| align=right|3,232||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66230)||1999 CV117|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,193|| align=right|10,70|| align=right|5,360||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66231)||1999 CD125|| align=right|16,5|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|15,94|| align=right|4,273||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66232)||1999 CL135|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,173|| align=right|1,00|| align=right|3,413||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66233)||1999 CC156|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,209|| align=right|5,25|| align=right|3,364||MBA||14. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66234)||1999 CZ157|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|3,202||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66235)||1999 ET|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,170|| align=right|3,59|| align=right|3,521||MBA||6. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66236)||1999 EP3|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,108|| align=right|7,74|| align=right|3,268||MBA||14. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66237)||1999 ET5|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,079|| align=right|4,95|| align=right|4,577||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(66238)||1999 FZ|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,163|| align=right|2,36|| align=right|3,470||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(66239)||1999 FK2|| align=right|14,8|| align=right|2,946|| align=right|0,052|| align=right|11,60|| align=right|5,057||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66240)||1999 FJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,169|| align=right|0,019|| align=right|5,55|| align=right|3,193||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66241)||1999 FN17|| align=right|16,2|| align=right|2,780|| align=right|0,062|| align=right|3,77|| align=right|4,633||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66242)||1999 FY17|| align=right|15,7|| align=right|2,722|| align=right|0,013|| align=right|8,42|| align=right|4,490||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66243)||1999 FV28|| align=right|15,3|| align=right|2,204|| align=right|0,182|| align=right|5,37|| align=right|3,271||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66244)||1999 FW28|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|3,481||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66245)||1999 FH29|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,116|| align=right|6,69|| align=right|3,500||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66246)||1999 FC30|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,141|| align=right|6,09|| align=right|3,524||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66247)||1999 FN34|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,154|| align=right|6,45|| align=right|3,438||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66248)||1999 FC37|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,107|| align=right|14,68|| align=right|4,165||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66249)||1999 FG48|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,142|| align=right|5,53|| align=right|3,444||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66250)||1999 GZ|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|12,12|| align=right|4,205||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(66251)||1999 GJ2|| align=right|17,0|| align=right|1,536|| align=right|0,199|| align=right|11,28|| align=right|1,903||AMR||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66252)||1999 GM2|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,199|| align=right|4,51|| align=right|3,706||MBA||6. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66253)||1999 GT3|| align=right|18,0|| align=right|1,334|| align=right|0,838|| align=right|19,52|| align=right|1,541||APL||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66254)||1999 GZ19|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,168|| align=right|4,46|| align=right|3,449||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66255)||1999 GP31|| align=right|16,8|| align=right|2,332|| align=right|0,187|| align=right|2,00|| align=right|3,561||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66256)||1999 GU33|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,193|| align=right|7,65|| align=right|3,426||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66257)||1999 GA34|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,170|| align=right|6,55|| align=right|3,441||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66258)||1999 GQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,216|| align=right|4,25|| align=right|3,688||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66259)||1999 GP35|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,154|| align=right|1,89|| align=right|3,727||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66260)||1999 GZ35|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,092|| align=right|3,62|| align=right|3,294||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66261)||1999 GM37|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,012|| align=right|7,68|| align=right|3,305||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66262)||1999 GY49|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,129|| align=right|2,27|| align=right|3,746||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66263)||1999 GT58|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|7,59|| align=right|4,428||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66264)||1999 HR|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,177|| align=right|6,46|| align=right|3,457||MBA||18. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66265)||1999 HZ6|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|0,49|| align=right|3,358||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66266)||1999 HQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,112|| align=right|5,55|| align=right|3,476||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66267)||1999 JO1|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,270|| align=right|2,08|| align=right|3,700||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(66268)||1999 JJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|7,46|| align=right|3,493||MBA||7. května 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(66269)||1999 JN3|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,286|| align=right|20,58|| align=right|3,500||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66270)||1999 JK4|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,255|| align=right|22,59|| align=right|3,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66271)||1999 JM6|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,173|| align=right|11,96|| align=right|3,602||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66272)||1999 JW6|| align=right|17,1|| align=right|1,508|| align=right|0,144|| align=right|51,32|| align=right|1,852||AMR||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66273)||1999 JU7|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,238|| align=right|1,10|| align=right|3,555||MBA||13. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66274)||1999 JS8|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,232|| align=right|10,22|| align=right|4,321||MBA||14. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66275)||1999 JX8|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,236|| align=right|1,60|| align=right|3,488||MBA||15. května 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66276)||1999 JG9|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,185|| align=right|7,59|| align=right|3,620||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(66277)||1999 JY10|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,296|| align=right|24,83|| align=right|3,714||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66278)||1999 JC11|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,205|| align=right|3,15|| align=right|3,724||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66279)||1999 JK11|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,131|| align=right|5,12|| align=right|3,238||MBA||12. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(66280)||1999 JF12|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,283|| align=right|23,71|| align=right|3,542||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66281)||1999 JY12|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|8,45|| align=right|3,582||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(66282)||1999 JA13|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,208|| align=right|3,00|| align=right|3,605||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66283)||1999 JU13|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,250|| align=right|10,16|| align=right|3,541||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66284)||1999 JU15|| align=right|13,9|| align=right|2,266|| align=right|0,187|| align=right|6,26|| align=right|3,411||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66285)||1999 JV15|| align=right|16,5|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|3,509||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66286)||1999 JF18|| align=right|15,0|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|8,82|| align=right|3,706||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66287)||1999 JT18|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,150|| align=right|4,90|| align=right|3,453||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66288)||1999 JE20|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,169|| align=right|3,39|| align=right|3,528||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66289)||1999 JW22|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,126|| align=right|3,98|| align=right|3,574||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66290)||1999 JX22|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,194|| align=right|0,48|| align=right|3,645||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66291)||1999 JM23|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,109|| align=right|7,01|| align=right|3,414||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66292)||1999 JP24|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,100|| align=right|5,31|| align=right|3,873||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66293)||1999 JD25|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|5,10|| align=right|3,502||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66294)||1999 JS27|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,336|| align=right|1,15|| align=right|3,798||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66295)||1999 JC29|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,142|| align=right|8,08|| align=right|3,500||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66296)||1999 JM29|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,172|| align=right|5,28|| align=right|3,300||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66297)||1999 JF30|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,185|| align=right|6,31|| align=right|3,374||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66298)||1999 JJ30|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|9,34|| align=right|3,486||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66299)||1999 JG32|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,127|| align=right|5,17|| align=right|3,590||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66300)||1999 JQ33|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|5,94|| align=right|3,598||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66301)||1999 JF35|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,186|| align=right|2,02|| align=right|3,671||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66302)||1999 JP36|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|5,35|| align=right|5,375||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66303)||1999 JG37|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,158|| align=right|5,40|| align=right|3,582||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66304)||1999 JV37|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,202|| align=right|4,06|| align=right|3,324||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66305)||1999 JD38|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,228|| align=right|8,26|| align=right|3,654||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66306)||1999 JG39|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,223|| align=right|4,33|| align=right|3,357||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66307)||1999 JV40|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,203|| align=right|6,43|| align=right|3,565||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66308)||1999 JX40|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,091|| align=right|4,92|| align=right|3,293||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66309)||1999 JX41|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,221|| align=right|4,50|| align=right|3,609||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66310)||1999 JZ41|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,116|| align=right|2,83|| align=right|3,455||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66311)||1999 JE42|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,179|| align=right|4,97|| align=right|4,150||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66312)||1999 JJ43|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,204|| align=right|7,06|| align=right|3,510||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66313)||1999 JQ43|| align=right|14,7|| align=right|2,367|| align=right|0,099|| align=right|5,95|| align=right|3,641||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66314)||1999 JQ45|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,176|| align=right|2,72|| align=right|3,662||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66315)||1999 JB48|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,129|| align=right|3,68|| align=right|4,094||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66316)||1999 JR49|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,070|| align=right|10,19|| align=right|5,432||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66317)||1999 JL50|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,067|| align=right|4,95|| align=right|3,517||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66318)||1999 JC51|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|4,03|| align=right|3,596||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66319)||1999 JQ51|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,055|| align=right|6,69|| align=right|3,558||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66320)||1999 JT51|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,161|| align=right|6,16|| align=right|3,528||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66321)||1999 JW51|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,163|| align=right|3,08|| align=right|3,565||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66322)||1999 JV52|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,278|| align=right|1,74|| align=right|3,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66323)||1999 JH53|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,124|| align=right|7,08|| align=right|3,435||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66324)||1999 JC55|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|4,44|| align=right|3,602||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66325)||1999 JF55|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|6,29|| align=right|3,607||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66326)||1999 JR55|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,160|| align=right|5,45|| align=right|3,516||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66327)||1999 JY56|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,167|| align=right|4,11|| align=right|3,551||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66328)||1999 JK58|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,149|| align=right|4,35|| align=right|3,453||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66329)||1999 JP58|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,072|| align=right|5,56|| align=right|3,488||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66330)||1999 JS59|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|4,023||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66331)||1999 JY59|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,208|| align=right|2,77|| align=right|3,688||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66332)||1999 JE60|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,096|| align=right|6,29|| align=right|3,453||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66333)||1999 JS60|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,106|| align=right|2,75|| align=right|3,656||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66334)||1999 JC61|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,049|| align=right|6,87|| align=right|3,602||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66335)||1999 JZ61|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,199|| align=right|10,57|| align=right|3,872||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66336)||1999 JB62|| align=right|14,7|| align=right|2,271|| align=right|0,195|| align=right|0,80|| align=right|3,422||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66337)||1999 JP63|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,201|| align=right|7,11|| align=right|3,453||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66338)||1999 JV63|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,151|| align=right|5,03|| align=right|3,675||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66339)||1999 JW64|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,157|| align=right|3,92|| align=right|3,743||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66340)||1999 JX65|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,139|| align=right|1,82|| align=right|3,219||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66341)||1999 JK66|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,196|| align=right|6,71|| align=right|3,394||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66342)||1999 JA68|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|8,17|| align=right|3,497||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66343)||1999 JV68|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,151|| align=right|3,01|| align=right|3,806||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66344)||1999 JS70|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|7,79|| align=right|3,564||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66345)||1999 JK71|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,120|| align=right|5,54|| align=right|3,434||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66346)||1999 JU71|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,219|| align=right|6,74|| align=right|3,328||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66347)||1999 JW72|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,137|| align=right|7,72|| align=right|3,432||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66348)||1999 JC73|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,146|| align=right|7,46|| align=right|3,774||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66349)||1999 JF75|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,172|| align=right|2,34|| align=right|3,362||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66350)||1999 JS76|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,100|| align=right|7,70|| align=right|3,671||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66351)||1999 JU77|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,082|| align=right|7,69|| align=right|3,480||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66352)||1999 JS78|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,084|| align=right|3,66|| align=right|3,581||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66353)||1999 JP79|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,157|| align=right|3,39|| align=right|3,702||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66354)||1999 JM83|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,022|| align=right|14,03|| align=right|3,613||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66355)||1999 JN85|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,207|| align=right|8,74|| align=right|3,842||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66356)||1999 JG87|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,238|| align=right|6,28|| align=right|3,660||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66357)||1999 JN87|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,190|| align=right|8,44|| align=right|3,406||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66358)||1999 JW87|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,315|| align=right|7,47|| align=right|3,523||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66359)||1999 JP88|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,193|| align=right|7,67|| align=right|3,417||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66360)||1999 JQ89|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,188|| align=right|27,10|| align=right|5,747||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66361)||1999 JH90|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|10,23|| align=right|3,756||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66362)||1999 JQ90|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,092|| align=right|11,38|| align=right|3,797||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66363)||1999 JX91|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,053|| align=right|7,71|| align=right|3,349||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66364)||1999 JH92|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,064|| align=right|22,99|| align=right|4,109||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66365)||1999 JV92|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,211|| align=right|8,47|| align=right|3,425||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66366)||1999 JS95|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,144|| align=right|6,78|| align=right|3,395||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66367)||1999 JW95|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,195|| align=right|11,56|| align=right|3,628||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66368)||1999 JP98|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|11,29|| align=right|3,580||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66369)||1999 JA103|| align=right|16,3|| align=right|2,312|| align=right|0,139|| align=right|7,71|| align=right|3,515||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66370)||1999 JJ113|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,179|| align=right|1,83|| align=right|3,676||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66371)||1999 JT113|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,234|| align=right|3,17|| align=right|3,610||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66372)||1999 JV114|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,157|| align=right|2,77|| align=right|3,665||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66373)||1999 JW114|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,116|| align=right|6,36|| align=right|3,556||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66374)||1999 JO120|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,131|| align=right|7,84|| align=right|3,593||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66375)||1999 JF121|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|8,77|| align=right|3,388||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66376)||1999 JH122|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,156|| align=right|3,21|| align=right|3,335||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66377)||1999 JJ122|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,130|| align=right|5,30|| align=right|3,385||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66378)||1999 JL122|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,041|| align=right|3,30|| align=right|3,281||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66379)||1999 JZ123|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,201|| align=right|6,93|| align=right|3,746||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66380)||1999 JV124|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,596||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66381)||1999 JZ126|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,218|| align=right|4,91|| align=right|3,691||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66382)||1999 JC127|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,207|| align=right|3,96|| align=right|3,716||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66383)||1999 JK130|| align=right|16,9|| align=right|2,358|| align=right|0,242|| align=right|3,72|| align=right|3,621||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66384)||1999 JO131|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,118|| align=right|2,05|| align=right|3,625||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66385)||1999 JY131|| align=right|17,2|| align=right|2,424|| align=right|0,167|| align=right|1,72|| align=right|3,773||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66386)||1999 JJ134|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,191|| align=right|5,17|| align=right|3,366||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(66387)||1999 JE136|| align=right|16,9|| align=right|2,296|| align=right|0,187|| align=right|1,03|| align=right|3,478||MBA||7. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66388)||1999 KF1|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,242|| align=right|15,28|| align=right|4,145||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66389)||1999 KP1|| align=right|16,2|| align=right|2,907|| align=right|0,016|| align=right|1,05|| align=right|4,955||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66390)||1999 KL3|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,067|| align=right|10,25|| align=right|5,633||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66391)||1999 KW4|| align=right|16,5|| align=right|,643|| align=right|0,689|| align=right|38,90|| align=right|,515||ATN PHA BIN||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66392)||1999 KF10|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,107|| align=right|2,10|| align=right|4,177||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66393)||1999 KU10|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,114|| align=right|6,01|| align=right|3,453||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66394)||1999 KP11|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,177|| align=right|3,06|| align=right|3,731||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66395)||1999 KS12|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,191|| align=right|2,01|| align=right|3,758||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66396)||1999 KQ13|| align=right|15,0|| align=right|2,373|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|3,654||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66397)||1999 KP14|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,255|| align=right|2,90|| align=right|3,572||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66398)||1999 KS14|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,279|| align=right|6,06|| align=right|3,647||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66399)||1999 LH|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,220|| align=right|3,47|| align=right|3,556||MBA||5. června 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Hess
|-
|(66400)||1999 LT7|| align=right|19,7|| align=right|,856|| align=right|0,573|| align=right|9,07|| align=right|,791||ATN||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66401)||1999 LJ11|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,256|| align=right|9,34|| align=right|3,740||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66402)||1999 LY12|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,189|| align=right|4,24|| align=right|3,459||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66403)||1999 LM13|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,235|| align=right|5,12|| align=right|3,688||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66404)||1999 LK20|| align=right|17,1|| align=right|2,339|| align=right|0,194|| align=right|2,99|| align=right|3,578||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66405)||1999 LZ20|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,199|| align=right|7,35|| align=right|3,408||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66406)||1999 LA22|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,089|| align=right|5,38|| align=right|3,516||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66407)||1999 LQ28|| align=right|19,1|| align=right|1,199|| align=right|0,121|| align=right|21,77|| align=right|1,313||AMR||14. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66408)||1999 LA35|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,186|| align=right|2,71|| align=right|3,583||MBA||14. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66409)||1999 MK1|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|14,30|| align=right|4,103||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66410)||1999 NS6|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,186|| align=right|3,93|| align=right|3,860||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66411)||1999 NB7|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,134|| align=right|12,03|| align=right|4,175||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66412)||1999 NW7|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,123|| align=right|8,13|| align=right|3,924||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66413)||1999 NX7|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|13,40|| align=right|4,122||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66414)||1999 NC8|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,199|| align=right|14,42|| align=right|4,347||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66415)||1999 NG8|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|0,88|| align=right|3,691||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66416)||1999 NR9|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,117|| align=right|11,55|| align=right|4,064||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66417)||1999 NC10|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|5,13|| align=right|3,743||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66418)||1999 NN10|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,275|| align=right|12,79|| align=right|4,136||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66419)||1999 NR13|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,342|| align=right|20,23|| align=right|3,639||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66420)||1999 NA15|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,226|| align=right|6,53|| align=right|3,595||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66421)||1999 NQ19|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,124|| align=right|5,96|| align=right|3,805||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66422)||1999 NN23|| align=right|16,6|| align=right|2,435|| align=right|0,210|| align=right|1,96|| align=right|3,799||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66423)||1999 NV26|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|5,42|| align=right|3,585||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66424)||1999 NA27|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|3,562||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66425)||1999 NS32|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,241|| align=right|3,79|| align=right|3,761||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66426)||1999 NW33|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,189|| align=right|7,85|| align=right|3,829||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66427)||1999 NP34|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,123|| align=right|4,10|| align=right|3,632||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66428)||1999 NB36|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|3,780||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66429)||1999 NQ38|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,274|| align=right|8,20|| align=right|4,025||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66430)||1999 NX41|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,261|| align=right|10,05|| align=right|3,842||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66431)||1999 NX45|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,151|| align=right|7,36|| align=right|3,793||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66432)||1999 NL46|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,275|| align=right|8,73|| align=right|3,784||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66433)||1999 NF49|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,293|| align=right|20,90|| align=right|3,853||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66434)||1999 NX49|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,231|| align=right|9,18|| align=right|3,877||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66435)||1999 NT50|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|3,803||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66436)||1999 NT52|| align=right|15,0|| align=right|2,512|| align=right|0,120|| align=right|11,68|| align=right|3,981||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66437)||1999 NK54|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,229|| align=right|12,15|| align=right|4,219||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66438)||1999 NN54|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,183|| align=right|10,83|| align=right|4,204||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66439)||1999 NG55|| align=right|13,8|| align=right|2,642|| align=right|0,134|| align=right|13,77|| align=right|4,294||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66440)||1999 NF56|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,106|| align=right|13,13|| align=right|4,235||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66441)||1999 NX56|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,140|| align=right|13,43|| align=right|4,062||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66442)||1999 NZ56|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,219|| align=right|14,44|| align=right|4,290||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66443)||1999 NW57|| align=right|15,4|| align=right|2,569|| align=right|0,253|| align=right|13,43|| align=right|4,117||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66444)||1999 NS59|| align=right|14,3|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|11,03|| align=right|4,335||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66445)||1999 NV59|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,104|| align=right|10,81|| align=right|4,548||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66446)||1999 NF61|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,173|| align=right|12,18|| align=right|4,281||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66447)||1999 NG65|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,158|| align=right|7,05|| align=right|3,714||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66448)||1999 OY1|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,171|| align=right|13,72|| align=right|4,077||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66449)||1999 OZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,243|| align=right|12,96|| align=right|4,099||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66450)||1999 OH2|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,173|| align=right|14,28|| align=right|4,134||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66451)||1999 OS2|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,199|| align=right|12,10|| align=right|4,089||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66452)||1999 OF4|| align=right|6,9|| align=right|44,92|| align=right|0,067|| align=right|2,67|| align=right|302||CBW||21. července 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(66453)||1999 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,269|| align=right|14,01|| align=right|4,158||MBA||3. srpna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(66454)||1999 PM|| align=right|16,3|| align=right|2,527|| align=right|0,270|| align=right|11,47|| align=right|4,016||MBA||3. srpna 1999||Wykrota||C. Jacques; L. Duczmal
|-
|(66455)||1999 PV2|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,271|| align=right|12,02|| align=right|4,243||MBA||7. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66456)||1999 PS5|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,343|| align=right|6,80|| align=right|4,201||MBA||12. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66457)||1999 PY7|| align=right|16,8|| align=right|2,529|| align=right|0,233|| align=right|2,51|| align=right|4,022||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66458) Romaplanetario||1999 QV1|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,363|| align=right|6,97|| align=right|4,215||MBA||22. srpna 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(66459)||1999 RD4|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,161|| align=right|9,30|| align=right|4,544||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66460)||1999 RX8|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|4,249||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66461)||1999 RQ11|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,177|| align=right|4,43|| align=right|4,061||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66462)||1999 RS11|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,830||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66463)||1999 RS12|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|6,82|| align=right|3,639||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66464)||1999 RS14|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|3,43|| align=right|4,085||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66465)||1999 RJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,117|| align=right|4,12|| align=right|4,223||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66466)||1999 RK16|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,307|| align=right|4,56|| align=right|4,154||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66467)||1999 RT16|| align=right|15,9|| align=right|2,452|| align=right|0,199|| align=right|5,47|| align=right|3,838||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66468)||1999 RL17|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,128|| align=right|2,88|| align=right|4,368||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66469)||1999 RL18|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,059|| align=right|14,56|| align=right|4,274||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66470)||1999 RP18|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,272|| align=right|12,86|| align=right|4,381||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66471)||1999 RV19|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,229|| align=right|14,25|| align=right|4,122||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66472)||1999 RM24|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,138|| align=right|1,07|| align=right|4,283||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66473)||1999 RZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|2,17|| align=right|4,407||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66474)||1999 RC25|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,196|| align=right|13,75|| align=right|4,252||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66475)||1999 RH26|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,139|| align=right|15,33|| align=right|4,153||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66476)||1999 RM26|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,034|| align=right|4,84|| align=right|4,495||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66477)||1999 RW26|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,249|| align=right|3,21|| align=right|4,117||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66478)||1999 RB27|| align=right|16,1|| align=right|2,625|| align=right|0,203|| align=right|4,29|| align=right|4,253||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66479) Healy||1999 RQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,221|| align=right|8,03|| align=right|4,422||MBA||4. září 1999||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(66480)||1999 RW33|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,163|| align=right|11,33|| align=right|4,309||MBA||10. září 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(66481)||1999 RZ34|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,133|| align=right|22,63|| align=right|3,790||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66482)||1999 RW37|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,158|| align=right|12,57|| align=right|4,409||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66483)||1999 RZ38|| align=right|14,8|| align=right|2,544|| align=right|0,257|| align=right|7,00|| align=right|4,058||MBA||13. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(66484)||1999 RR39|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,153|| align=right|7,37|| align=right|3,866||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66485)||1999 RX41|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,084|| align=right|13,88|| align=right|4,204||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66486)||1999 RF42|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|3,72|| align=right|4,399||MBA||14. září 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(66487)||1999 RL42|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,212|| align=right|4,55|| align=right|4,693||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66488)||1999 RD44|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,035|| align=right|14,82|| align=right|4,162||MBA||15. září 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(66489)||1999 RS44|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,270|| align=right|5,81|| align=right|4,044||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66490)||1999 RS49|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,304|| align=right|12,88|| align=right|3,814||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66491)||1999 RG54|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,315|| align=right|3,77|| align=right|3,821||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66492)||1999 RZ54|| align=right|15,4|| align=right|3,009|| align=right|0,119|| align=right|9,51|| align=right|5,219||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66493)||1999 RV56|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,210|| align=right|13,72|| align=right|4,122||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66494)||1999 RM57|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,162|| align=right|10,20|| align=right|4,588||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66495)||1999 RD62|| align=right|16,1|| align=right|2,459|| align=right|0,223|| align=right|6,31|| align=right|3,854||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66496)||1999 RZ64|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|3,97|| align=right|3,777||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66497)||1999 RK66|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|4,48|| align=right|4,160||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66498)||1999 RR67|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,102|| align=right|11,12|| align=right|4,213||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66499)||1999 RR71|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,183|| align=right|4,71|| align=right|3,755||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66500)||1999 RK73|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,072|| align=right|4,30|| align=right|4,105||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66501)||1999 RS75|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,224|| align=right|4,58|| align=right|4,201||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66502)||1999 RV75|| align=right|14,2|| align=right|2,597|| align=right|0,139|| align=right|15,00|| align=right|4,183||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66503)||1999 RE81|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,166|| align=right|5,93|| align=right|4,151||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66504)||1999 RN81|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,190|| align=right|3,48|| align=right|4,097||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66505)||1999 RH83|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,200|| align=right|13,07|| align=right|4,075||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66506)||1999 RM84|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|4,161||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66507)||1999 RT84|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|4,315||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66508)||1999 RS86|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,281|| align=right|6,38|| align=right|4,107||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66509)||1999 RK89|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,111|| align=right|6,02|| align=right|3,853||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66510)||1999 RU90|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,123|| align=right|14,57|| align=right|4,114||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66511)||1999 RW91|| align=right|16,6|| align=right|2,526|| align=right|0,191|| align=right|0,58|| align=right|4,015||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66512)||1999 RC92|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,261|| align=right|6,20|| align=right|4,049||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66513)||1999 RE94|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,188|| align=right|11,69|| align=right|4,117||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66514)||1999 RS94|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,098|| align=right|2,75|| align=right|5,070||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66515)||1999 RD97|| align=right|16,3|| align=right|2,598|| align=right|0,182|| align=right|0,72|| align=right|4,186||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66516)||1999 RM97|| align=right|16,4|| align=right|2,592|| align=right|0,133|| align=right|5,82|| align=right|4,172||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66517)||1999 RM98|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|3,46|| align=right|4,272||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66518)||1999 RK99|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,259|| align=right|5,54|| align=right|3,636||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66519)||1999 RZ99|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,149|| align=right|8,46|| align=right|4,715||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66520)||1999 RQ101|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,208|| align=right|11,00|| align=right|4,236||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66521)||1999 RR101|| align=right|15,5|| align=right|2,815|| align=right|0,124|| align=right|6,17|| align=right|4,723||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66522)||1999 RG102|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,110|| align=right|13,10|| align=right|4,160||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66523)||1999 RN102|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,273|| align=right|7,03|| align=right|4,409||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66524)||1999 RQ102|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,082|| align=right|12,56|| align=right|4,343||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66525)||1999 RH103|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,220|| align=right|12,24|| align=right|3,793||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66526)||1999 RX103|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,111|| align=right|15,72|| align=right|4,164||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66527)||1999 RD104|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,108|| align=right|9,26|| align=right|4,330||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66528)||1999 RV105|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,135|| align=right|14,51|| align=right|4,355||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66529)||1999 RX107|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,080|| align=right|8,18|| align=right|4,432||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66530)||1999 RJ108|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,122|| align=right|12,35|| align=right|4,154||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66531)||1999 RX108|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,139|| align=right|11,51|| align=right|4,276||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66532)||1999 RZ110|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,133|| align=right|8,29|| align=right|4,252||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66533)||1999 RN111|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,216|| align=right|12,25|| align=right|3,783||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66534)||1999 RA112|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,145|| align=right|6,35|| align=right|3,876||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66535)||1999 RF112|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,134|| align=right|14,09|| align=right|4,203||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66536)||1999 RD113|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,109|| align=right|6,20|| align=right|4,102||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66537)||1999 RU115|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,148|| align=right|5,16|| align=right|4,007||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66538)||1999 RV117|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,170|| align=right|15,12|| align=right|4,072||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66539)||1999 RX117|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,242|| align=right|7,40|| align=right|4,125||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66540)||1999 RM118|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,183|| align=right|4,84|| align=right|3,903||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66541)||1999 RP118|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,203|| align=right|9,19|| align=right|3,701||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66542)||1999 RT118|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,177|| align=right|12,34|| align=right|4,400||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66543)||1999 RJ119|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,108|| align=right|8,38|| align=right|3,780||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66544)||1999 RR119|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,199|| align=right|8,24|| align=right|4,165||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66545)||1999 RJ120|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,190|| align=right|1,89|| align=right|4,062||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66546)||1999 RG122|| align=right|15,4|| align=right|2,484|| align=right|0,141|| align=right|16,40|| align=right|3,915||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66547)||1999 RG124|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|8,99|| align=right|4,153||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66548)||1999 RL124|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,201|| align=right|12,35|| align=right|4,293||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66549)||1999 RS124|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,202|| align=right|7,68|| align=right|4,179||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66550)||1999 RU124|| align=right|16,6|| align=right|2,601|| align=right|0,205|| align=right|4,43|| align=right|4,193||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66551)||1999 RC128|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,122|| align=right|17,85|| align=right|4,492||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66552)||1999 RQ130|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,092|| align=right|6,21|| align=right|3,660||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66553)||1999 RV130|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|6,59|| align=right|4,173||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66554)||1999 RT131|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,148|| align=right|10,07|| align=right|4,172||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66555)||1999 RQ132|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,168|| align=right|5,65|| align=right|4,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66556)||1999 RB133|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,286|| align=right|6,19|| align=right|4,283||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66557)||1999 RN133|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,188|| align=right|12,45|| align=right|4,136||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66558)||1999 RX134|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,137|| align=right|13,41|| align=right|4,117||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66559)||1999 RB135|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,210|| align=right|10,20|| align=right|4,598||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66560)||1999 RR135|| align=right|15,1|| align=right|2,391|| align=right|0,142|| align=right|2,34|| align=right|3,695||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66561)||1999 RW135|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,216|| align=right|6,42|| align=right|3,813||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66562)||1999 RO136|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,204|| align=right|0,54|| align=right|4,174||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66563)||1999 RV136|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,134|| align=right|3,51|| align=right|3,248||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66564)||1999 RU137|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,180|| align=right|5,58|| align=right|3,773||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66565)||1999 RC138|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,167|| align=right|1,86|| align=right|4,001||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66566)||1999 RL139|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,072|| align=right|6,99|| align=right|3,620||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66567)||1999 RV140|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,201|| align=right|1,19|| align=right|4,010||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66568)||1999 RQ142|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,186|| align=right|3,41|| align=right|4,146||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66569)||1999 RM145|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|12,90|| align=right|4,086||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66570)||1999 RW145|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,149|| align=right|3,66|| align=right|4,096||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66571)||1999 RP147|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|5,45|| align=right|3,602||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66572)||1999 RU149|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,151|| align=right|4,16|| align=right|3,469||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66573)||1999 RL152|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,166|| align=right|13,10|| align=right|4,179||MBA||14. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66574)||1999 RR152|| align=right|16,0|| align=right|2,553|| align=right|0,317|| align=right|4,62|| align=right|4,078||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66575)||1999 RX152|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,233|| align=right|9,99|| align=right|4,642||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66576)||1999 RY152|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|5,24|| align=right|3,664||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66577)||1999 RD153|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,121|| align=right|12,73|| align=right|4,127||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66578)||1999 RS153|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,204|| align=right|5,33|| align=right|4,122||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66579)||1999 RK154|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,184|| align=right|3,18|| align=right|4,208||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66580)||1999 RE155|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|4,19|| align=right|4,207||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66581)||1999 RF155|| align=right|15,9|| align=right|2,515|| align=right|0,066|| align=right|4,09|| align=right|3,988||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66582)||1999 RZ155|| align=right|16,4|| align=right|2,560|| align=right|0,289|| align=right|5,05|| align=right|4,096||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66583)||1999 RL156|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,246|| align=right|3,61|| align=right|4,276||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66584)||1999 RM161|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,119|| align=right|13,97|| align=right|4,213||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66585)||1999 RC162|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|9,84|| align=right|4,164||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66586)||1999 RC164|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,201|| align=right|4,33|| align=right|4,217||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66587)||1999 RB167|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,148|| align=right|9,42|| align=right|3,876||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66588)||1999 RX167|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,194|| align=right|13,62|| align=right|4,454||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66589)||1999 RE168|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,179|| align=right|2,54|| align=right|3,799||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66590)||1999 RD169|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,288|| align=right|2,39|| align=right|4,248||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66591)||1999 RY170|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,098|| align=right|10,02|| align=right|5,165||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66592)||1999 RU174|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,203|| align=right|13,22|| align=right|4,591||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66593)||1999 RL176|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,132|| align=right|4,54|| align=right|3,276||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66594)||1999 RO176|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,195|| align=right|13,26|| align=right|4,213||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66595)||1999 RU178|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,208|| align=right|9,17|| align=right|4,063||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66596)||1999 RO180|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,254|| align=right|5,50|| align=right|4,179||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66597)||1999 RA181|| align=right|16,5|| align=right|2,552|| align=right|0,276|| align=right|6,27|| align=right|4,076||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66598)||1999 RF182|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,188|| align=right|4,50|| align=right|3,823||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66599)||1999 RM184|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,193|| align=right|14,35|| align=right|4,166||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66600)||1999 RQ184|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,204|| align=right|4,63|| align=right|4,247||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66601)||1999 RH186|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,259|| align=right|12,10|| align=right|4,093||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66602)||1999 RH187|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,187|| align=right|4,47|| align=right|4,110||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66603)||1999 RB190|| align=right|16,4|| align=right|2,605|| align=right|0,154|| align=right|6,64|| align=right|4,203||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66604)||1999 RB194|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,225|| align=right|3,39|| align=right|4,194||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66605)||1999 RF194|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,210|| align=right|11,07|| align=right|3,737||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66606)||1999 RK194|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,249|| align=right|3,55|| align=right|4,216||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66607)||1999 RG195|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|12,20|| align=right|4,206||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66608)||1999 RW196|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,221|| align=right|5,02|| align=right|3,209||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66609)||1999 RW198|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,059|| align=right|14,60|| align=right|4,156||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66610)||1999 RX198|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,189|| align=right|12,19|| align=right|4,072||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66611)||1999 RZ198|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,061|| align=right|15,63|| align=right|4,079||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66612)||1999 RO199|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,221|| align=right|7,95|| align=right|4,511||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66613)||1999 RR199|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,092|| align=right|10,73|| align=right|4,314||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66614)||1999 RE200|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,115|| align=right|13,34|| align=right|4,081||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66615)||1999 RJ200|| align=right|14,2|| align=right|2,661|| align=right|0,158|| align=right|11,50|| align=right|4,341||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66616)||1999 RY200|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,132|| align=right|15,88|| align=right|4,327||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66617)||1999 RO201|| align=right|15,9|| align=right|2,771|| align=right|0,229|| align=right|8,97|| align=right|4,611||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66618)||1999 RT201|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,225|| align=right|10,50|| align=right|4,223||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66619)||1999 RE203|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,154|| align=right|11,70|| align=right|4,150||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66620)||1999 RZ203|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,085|| align=right|13,52|| align=right|4,386||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66621)||1999 RD204|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,166|| align=right|12,50|| align=right|4,410||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66622)||1999 RJ204|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,096|| align=right|8,30|| align=right|4,526||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66623)||1999 RL204|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,110|| align=right|11,83|| align=right|4,283||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66624)||1999 RM204|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,194|| align=right|13,05|| align=right|4,297||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66625)||1999 RE205|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,111|| align=right|13,53|| align=right|4,405||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66626)||1999 RJ205|| align=right|14,3|| align=right|2,529|| align=right|0,200|| align=right|14,02|| align=right|4,022||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66627)||1999 RC208|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,082|| align=right|13,80|| align=right|4,215||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66628)||1999 RF208|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,234|| align=right|15,75|| align=right|4,230||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66629)||1999 RJ208|| align=right|14,3|| align=right|2,746|| align=right|0,148|| align=right|8,35|| align=right|4,550||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66630)||1999 RS208|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,224|| align=right|7,26|| align=right|4,295||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66631)||1999 RP209|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,199|| align=right|12,70|| align=right|4,307||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66632)||1999 RT210|| align=right|13,7|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|12,87|| align=right|4,053||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66633)||1999 RB212|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,220|| align=right|10,62|| align=right|4,393||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66634)||1999 RJ212|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,187|| align=right|10,24|| align=right|4,289||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66635)||1999 RR212|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,107|| align=right|14,13|| align=right|4,817||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66636)||1999 RA213|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,140|| align=right|11,07|| align=right|4,391||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66637)||1999 RC213|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|9,10|| align=right|4,265||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66638)||1999 RD218|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,127|| align=right|12,39|| align=right|4,348||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66639)||1999 RQ219|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,277|| align=right|12,32|| align=right|4,081||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66640)||1999 RG220|| align=right|16,6|| align=right|2,526|| align=right|0,289|| align=right|3,78|| align=right|4,013||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66641)||1999 RQ225|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,039|| align=right|3,30|| align=right|4,408||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66642)||1999 RE226|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,162|| align=right|10,56|| align=right|4,299||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66643)||1999 RW229|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|7,37|| align=right|4,034||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66644)||1999 RL231|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,200|| align=right|8,94|| align=right|4,229||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66645)||1999 RN232|| align=right|14,9|| align=right|2,847|| align=right|0,283|| align=right|17,67|| align=right|4,803||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66646)||1999 RM237|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,204|| align=right|12,54|| align=right|4,358||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66647)||1999 RV237|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,100|| align=right|13,10|| align=right|4,212||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66648)||1999 RZ245|| align=right|15,5|| align=right|2,856|| align=right|0,169|| align=right|11,89|| align=right|4,827||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66649)||1999 RE246|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,189|| align=right|15,35|| align=right|4,273||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66650)||1999 RN246|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,210|| align=right|6,31|| align=right|4,050||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66651)||1999 RQ252|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,099|| align=right|7,33|| align=right|4,627||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66652)||1999 RZ253|| align=right|5,9|| align=right|43,73|| align=right|0,090|| align=right|0,57|| align=right|290||CBW BIN||8. září 1999||Mauna Kea||C. Trujillo; J. X. Luu; D. C. Jewitt
|-
|(66653)||1999 RS254|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,019|| align=right|11,80|| align=right|5,402||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(66654)||1999 SF12|| align=right|13,9|| align=right|2,576|| align=right|0,056|| align=right|21,18|| align=right|4,133||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66655)||1999 SN13|| align=right|15,8|| align=right|2,758|| align=right|0,221|| align=right|6,85|| align=right|4,579||MBA||30. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66656)||1999 SV17|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,180|| align=right|11,98|| align=right|4,190||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66657)||1999 SM19|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,207|| align=right|15,34|| align=right|4,084||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66658)||1999 ST26|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,247|| align=right|10,58|| align=right|4,507||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66659)||1999 TJ1|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,047|| align=right|6,36|| align=right|3,833||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66660)||1999 TH2|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,179|| align=right|3,24|| align=right|4,364||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66661) Wallin||1999 TK2|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,172|| align=right|28,33|| align=right|5,496||MBA||2. října 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(66662)||1999 TM4|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,126|| align=right|4,41|| align=right|4,813||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66663)||1999 TV8|| align=right|14,1|| align=right|2,707|| align=right|0,241|| align=right|7,91|| align=right|4,454||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66664)||1999 TB9|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,169|| align=right|12,88|| align=right|4,433||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66665)||1999 TC9|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|3,88|| align=right|4,152||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66666)||1999 TL9|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,187|| align=right|9,73|| align=right|4,210||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66667) Kambič||1999 TZ11|| align=right|16,0|| align=right|2,230|| align=right|0,169|| align=right|3,53|| align=right|3,329||MBA||8. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(66668)||1999 TN14|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,266|| align=right|9,43|| align=right|5,400||MBA||11. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(66669)||1999 TE15|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,105|| align=right|10,83|| align=right|4,364||MBA||12. října 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(66670)||1999 TR15|| align=right|15,8|| align=right|2,688|| align=right|0,120|| align=right|4,26|| align=right|4,407||MBA||12. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(66671) Sfasu||1999 TJ17|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,298|| align=right|21,25|| align=right|3,679||MBA||15. října 1999||Nacogdoches||W. D. Bruton; M. L. Johnson
|-
|(66672)||1999 TB18|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,050|| align=right|4,01|| align=right|4,458||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66673)||1999 TC19|| align=right|15,8|| align=right|2,653|| align=right|0,202|| align=right|11,77|| align=right|4,320||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66674)||1999 TO25|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|3,08|| align=right|4,097||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66675)||1999 TF26|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,117|| align=right|3,57|| align=right|4,432||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66676)||1999 TS27|| align=right|13,3|| align=right|2,950|| align=right|0,071|| align=right|11,19|| align=right|5,067||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66677)||1999 TM28|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,112|| align=right|1,55|| align=right|4,129||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66678)||1999 TR28|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,105|| align=right|4,08|| align=right|4,398||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66679)||1999 TD29|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,099|| align=right|4,69|| align=right|3,802||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66680)||1999 TG29|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,129|| align=right|11,44|| align=right|4,585||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66681)||1999 TN33|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,283|| align=right|3,60|| align=right|4,154||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66682)||1999 TR35|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,154|| align=right|24,84|| align=right|3,729||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66683)||1999 TO36|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,096|| align=right|10,02|| align=right|5,402||MBA||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66684)||1999 TY36|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,067|| align=right|21,90|| align=right|4,124||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66685)||1999 TT37|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,173|| align=right|4,97|| align=right|4,343||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66686)||1999 TX37|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,127|| align=right|7,66|| align=right|4,324||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66687)||1999 TU45|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,092|| align=right|2,13|| align=right|4,503||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66688)||1999 TJ52|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,073|| align=right|5,19|| align=right|4,617||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66689)||1999 TU52|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,172|| align=right|2,78|| align=right|3,825||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66690)||1999 TH63|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,120|| align=right|1,90|| align=right|5,619||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66691)||1999 TE67|| align=right|17,0|| align=right|2,306|| align=right|0,185|| align=right|2,01|| align=right|3,502||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66692)||1999 TL69|| align=right|17,1|| align=right|2,217|| align=right|0,151|| align=right|2,72|| align=right|3,300||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66693)||1999 TB70|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,068|| align=right|4,49|| align=right|4,528||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66694)||1999 TF72|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,090|| align=right|1,81|| align=right|4,584||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66695)||1999 TZ72|| align=right|16,5|| align=right|2,571|| align=right|0,084|| align=right|2,48|| align=right|4,122||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66696)||1999 TK75|| align=right|15,4|| align=right|2,909|| align=right|0,083|| align=right|0,92|| align=right|4,960||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66697)||1999 TX80|| align=right|16,6|| align=right|2,287|| align=right|0,089|| align=right|4,33|| align=right|3,459||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66698)||1999 TM82|| align=right|16,1|| align=right|2,775|| align=right|0,070|| align=right|1,33|| align=right|4,622||MBA||12. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66699)||1999 TB85|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|0,61|| align=right|3,666||MBA||14. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66700)||1999 TC85|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,145|| align=right|4,70|| align=right|3,666||MBA||14. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66701)||1999 TN86|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,198|| align=right|1,21|| align=right|3,599||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66702)||1999 TJ88|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,153|| align=right|11,64|| align=right|4,540||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66703)||1999 TL89|| align=right|16,5|| align=right|2,629|| align=right|0,217|| align=right|2,99|| align=right|4,262||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66704)||1999 TU91|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,198|| align=right|6,23|| align=right|4,263||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66705)||1999 TM92|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,161|| align=right|3,95|| align=right|4,230||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66706)||1999 TY92|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,184|| align=right|5,43|| align=right|4,080||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66707)||1999 TG93|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,205|| align=right|4,76|| align=right|4,054||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66708)||1999 TY93|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,165|| align=right|4,72|| align=right|4,239||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66709)||1999 TS95|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,254|| align=right|9,56|| align=right|4,194||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66710)||1999 TT96|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,073|| align=right|8,66|| align=right|4,564||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66711)||1999 TQ99|| align=right|15,5|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|15,19|| align=right|4,344||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66712)||1999 TS99|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,095|| align=right|7,08|| align=right|4,553||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66713)||1999 TZ99|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,156|| align=right|9,85|| align=right|4,543||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66714)||1999 TT100|| align=right|14,3|| align=right|2,733|| align=right|0,290|| align=right|32,28|| align=right|4,517||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66715)||1999 TA101|| align=right|14,3|| align=right|3,022|| align=right|0,103|| align=right|10,76|| align=right|5,252||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66716)||1999 TB102|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,213|| align=right|13,09|| align=right|4,218||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66717)||1999 TK102|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,328|| align=right|13,56|| align=right|4,590||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66718)||1999 TU104|| align=right|15,6|| align=right|2,805|| align=right|0,074|| align=right|3,10|| align=right|4,697||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66719)||1999 TG105|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,102|| align=right|19,53|| align=right|4,052||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66720)||1999 TH105|| align=right|16,9|| align=right|2,237|| align=right|0,188|| align=right|8,17|| align=right|3,344||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66721)||1999 TX106|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,192|| align=right|13,61|| align=right|4,162||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66722)||1999 TC107|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,120|| align=right|9,14|| align=right|4,363||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66723)||1999 TE107|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,113|| align=right|13,36|| align=right|4,279||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66724)||1999 TN107|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,104|| align=right|5,96|| align=right|4,079||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66725)||1999 TH109|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,132|| align=right|12,36|| align=right|4,405||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66726)||1999 TG110|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,148|| align=right|6,55|| align=right|4,317||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66727)||1999 TH110|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,046|| align=right|4,01|| align=right|4,510||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66728)||1999 TN110|| align=right|15,9|| align=right|2,639|| align=right|0,201|| align=right|8,43|| align=right|4,286||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66729)||1999 TH111|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,058|| align=right|13,62|| align=right|4,256||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66730)||1999 TM111|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,148|| align=right|4,49|| align=right|3,847||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66731)||1999 TN111|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,050|| align=right|10,39|| align=right|5,163||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66732)||1999 TW111|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,225|| align=right|1,98|| align=right|4,160||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66733)||1999 TO113|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,088|| align=right|2,80|| align=right|4,389||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66734)||1999 TX114|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,073|| align=right|14,49|| align=right|4,283||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66735)||1999 TX115|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,196|| align=right|2,26|| align=right|4,155||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66736)||1999 TB118|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,049|| align=right|3,58|| align=right|4,614||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66737)||1999 TF119|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,118|| align=right|15,08|| align=right|4,457||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66738)||1999 TJ120|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,030|| align=right|3,30|| align=right|4,665||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66739)||1999 TC122|| align=right|15,6|| align=right|2,550|| align=right|0,084|| align=right|2,73|| align=right|4,072||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66740)||1999 TE122|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,055|| align=right|5,29|| align=right|4,540||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66741)||1999 TY122|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,291|| align=right|5,03|| align=right|4,264||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66742)||1999 TP123|| align=right|14,7|| align=right|2,894|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,923||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66743)||1999 TW124|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,154|| align=right|2,96|| align=right|4,089||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66744)||1999 TM128|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,189|| align=right|12,92|| align=right|4,121||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66745)||1999 TO128|| align=right|14,5|| align=right|2,698|| align=right|0,185|| align=right|14,33|| align=right|4,430||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66746)||1999 TW136|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|3,90|| align=right|3,765||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66747)||1999 TO139|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,191|| align=right|11,06|| align=right|4,428||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66748)||1999 TJ149|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,162|| align=right|8,78|| align=right|4,690||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66749)||1999 TN151|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,169|| align=right|13,62|| align=right|4,509||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66750)||1999 TZ155|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,227|| align=right|4,51|| align=right|4,153||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66751)||1999 TP156|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,103|| align=right|7,91|| align=right|4,488||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66752)||1999 TZ164|| align=right|16,4|| align=right|2,189|| align=right|0,114|| align=right|5,69|| align=right|3,238||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66753)||1999 TQ173|| align=right|16,0|| align=right|2,862|| align=right|0,073|| align=right|2,71|| align=right|4,842||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66754)||1999 TZ173|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|3,20|| align=right|4,544||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66755)||1999 TT175|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,162|| align=right|13,60|| align=right|4,466||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66756)||1999 TE177|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,081|| align=right|3,15|| align=right|4,446||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66757)||1999 TE184|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|15,37|| align=right|4,067||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66758)||1999 TP184|| align=right|14,0|| align=right|2,607|| align=right|0,167|| align=right|13,29|| align=right|4,208||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66759)||1999 TU185|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,149|| align=right|12,50|| align=right|4,622||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66760)||1999 TV185|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,057|| align=right|12,17|| align=right|4,681||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66761)||1999 TE187|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,130|| align=right|11,50|| align=right|4,436||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66762)||1999 TU187|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,302|| align=right|14,99|| align=right|4,634||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66763)||1999 TZ189|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,101|| align=right|8,63|| align=right|4,511||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66764)||1999 TD190|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,052|| align=right|9,62|| align=right|4,299||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66765)||1999 TJ191|| align=right|13,6|| align=right|3,135|| align=right|0,032|| align=right|17,07|| align=right|5,549||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66766)||1999 TF194|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,059|| align=right|14,41|| align=right|4,126||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66767)||1999 TT194|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,109|| align=right|5,22|| align=right|3,764||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66768)||1999 TG200|| align=right|16,2|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|4,406||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66769)||1999 TJ200|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,179|| align=right|13,53|| align=right|4,065||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66770)||1999 TH207|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,107|| align=right|20,40|| align=right|5,522||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66771)||1999 TM210|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,208|| align=right|11,50|| align=right|4,407||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66772)||1999 TH217|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,145|| align=right|21,56|| align=right|5,331||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66773)||1999 TT219|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,118|| align=right|9,06|| align=right|4,488||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66774)||1999 TD220|| align=right|13,9|| align=right|2,843|| align=right|0,183|| align=right|14,14|| align=right|4,792||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66775)||1999 TS220|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,123|| align=right|4,23|| align=right|4,617||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66776)||1999 TA221|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,104|| align=right|14,06|| align=right|4,140||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66777)||1999 TD221|| align=right|16,1|| align=right|2,728|| align=right|0,090|| align=right|5,08|| align=right|4,504||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66778)||1999 TL221|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,117|| align=right|5,13|| align=right|4,291||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66779)||1999 TS221|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,139|| align=right|10,28|| align=right|4,587||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66780)||1999 TW223|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,173|| align=right|13,69|| align=right|4,167||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66781)||1999 TY223|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,196|| align=right|13,07|| align=right|4,280||MBA||3. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66782)||1999 TT225|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,080|| align=right|9,62|| align=right|5,452||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66783)||1999 TE227|| align=right|14,0|| align=right|2,561|| align=right|0,042|| align=right|14,26|| align=right|4,098||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66784)||1999 TM228|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,169|| align=right|4,91|| align=right|4,170||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66785)||1999 TN228|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|7,53|| align=right|4,176||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66786)||1999 TX228|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,058|| align=right|2,18|| align=right|4,538||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66787)||1999 TY228|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,071|| align=right|9,54|| align=right|4,600||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66788)||1999 TL230|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,194|| align=right|7,90|| align=right|4,631||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66789)||1999 TS231|| align=right|15,7|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|14,86|| align=right|4,357||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66790)||1999 TZ232|| align=right|16,3|| align=right|2,719|| align=right|0,251|| align=right|10,29|| align=right|4,484||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66791)||1999 TH233|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,220|| align=right|10,49|| align=right|4,111||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66792)||1999 TM233|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,072|| align=right|14,07|| align=right|4,279||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66793)||1999 TW236|| align=right|15,5|| align=right|2,789|| align=right|0,114|| align=right|9,63|| align=right|4,656||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66794)||1999 TP237|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,131|| align=right|11,15|| align=right|4,415||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66795)||1999 TP248|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,210|| align=right|8,75|| align=right|4,565||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66796)||1999 TD252|| align=right|16,4|| align=right|2,679|| align=right|0,239|| align=right|6,53|| align=right|4,385||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66797)||1999 TJ256|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,151|| align=right|4,13|| align=right|4,180||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66798)||1999 TA265|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,143|| align=right|14,47|| align=right|4,307||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66799)||1999 TT267|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,051|| align=right|14,27|| align=right|4,419||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66800)||1999 TB270|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,079|| align=right|9,97|| align=right|5,473||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66801)||1999 TF270|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,130|| align=right|8,21|| align=right|4,599||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66802)||1999 TJ270|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,027|| align=right|8,64|| align=right|4,521||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66803)||1999 TD273|| align=right|12,5|| align=right|2,775|| align=right|0,138|| align=right|35,16|| align=right|4,622||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66804)||1999 TE281|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|13,18|| align=right|4,193||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66805)||1999 TU284|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,277|| align=right|9,93|| align=right|4,613||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66806)||1999 TC286|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,057|| align=right|13,77|| align=right|4,361||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66807)||1999 TD288|| align=right|14,9|| align=right|2,803|| align=right|0,011|| align=right|2,90|| align=right|4,691||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66808)||1999 TU288|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,053|| align=right|4,53|| align=right|4,694||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66809)||1999 TX288|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|4,19|| align=right|4,471||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66810)||1999 UM4|| align=right|14,8|| align=right|2,706|| align=right|0,254|| align=right|13,96|| align=right|4,451||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66811)||1999 UA6|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,162|| align=right|9,53|| align=right|4,572||MBA||18. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66812)||1999 UE8|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,105|| align=right|1,30|| align=right|4,674||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66813)||1999 UQ11|| align=right|13,1|| align=right|2,771|| align=right|0,146|| align=right|13,18|| align=right|4,611||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66814)||1999 UX12|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|2,87|| align=right|4,158||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66815)||1999 UQ13|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,036|| align=right|3,77|| align=right|4,572||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66816)||1999 UO14|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,133|| align=right|8,54|| align=right|4,558||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66817)||1999 UR15|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,095|| align=right|4,85|| align=right|4,664||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66818)||1999 UT16|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,029|| align=right|5,36|| align=right|4,555||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66819)||1999 UZ16|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|9,02|| align=right|4,029||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66820)||1999 UW17|| align=right|16,8|| align=right|2,724|| align=right|0,161|| align=right|2,71|| align=right|4,496||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66821)||1999 UC21|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,167|| align=right|14,95|| align=right|4,504||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66822)||1999 UD22|| align=right|15,4|| align=right|3,151|| align=right|0,143|| align=right|0,87|| align=right|5,592||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66823)||1999 UA25|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,089|| align=right|9,91|| align=right|4,585||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66824)||1999 UM26|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,096|| align=right|2,89|| align=right|4,674||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66825)||1999 UZ27|| align=right|16,6|| align=right|2,675|| align=right|0,036|| align=right|2,94|| align=right|4,374||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66826)||1999 UX36|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,106|| align=right|12,95|| align=right|4,378||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66827)||1999 UG37|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,210|| align=right|2,41|| align=right|3,607||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66828)||1999 UG41|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,204|| align=right|11,14|| align=right|4,271||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66829)||1999 UY42|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,070|| align=right|7,47|| align=right|4,562||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66830)||1999 UT43|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|13,98|| align=right|4,239||MBA||28. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66831)||1999 UJ44|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,074|| align=right|5,00|| align=right|4,586||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66832)||1999 UE45|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,152|| align=right|10,98|| align=right|4,285||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66833)||1999 UP45|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|7,95|| align=right|4,619||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66834)||1999 UT46|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,180|| align=right|8,24|| align=right|3,757||MBA||31. října 1999||Uccle||E. W. Elst
|-
|(66835)||1999 UQ47|| align=right|14,2|| align=right|3,019|| align=right|0,088|| align=right|8,74|| align=right|5,246||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66836)||1999 UM48|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,268|| align=right|4,20|| align=right|4,619||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66837)||1999 US48|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,171|| align=right|12,11|| align=right|4,070||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66838)||1999 UF49|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,046|| align=right|5,05|| align=right|4,557||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66839)||1999 UE51|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,302|| align=right|7,10|| align=right|4,222||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66840)||1999 UU52|| align=right|15,5|| align=right|2,807|| align=right|0,230|| align=right|9,34|| align=right|4,702||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66841)||1999 UA53|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,030|| align=right|11,72|| align=right|4,433||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(66842)||1999 UG53|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,213|| align=right|12,61|| align=right|4,117||MBA||20. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66843)||1999 VG|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,234|| align=right|3,60|| align=right|4,424||MBA||1. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(66844)||1999 VP|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,009|| align=right|5,60|| align=right|4,098||MBA||1. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66845)||1999 VE2|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,205|| align=right|4,19|| align=right|4,119||MBA||5. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(66846)||1999 VP2|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,310|| align=right|31,40|| align=right|4,571||MBA||6. listopadu 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(66847)||1999 VT4|| align=right|16,6|| align=right|2,492|| align=right|0,221|| align=right|0,17|| align=right|3,933||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66848)||1999 VX5|| align=right|13,4|| align=right|3,036|| align=right|0,050|| align=right|9,44|| align=right|5,289||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66849)||1999 VM8|| align=right|14,7|| align=right|2,685|| align=right|0,151|| align=right|4,85|| align=right|4,400||MBA||4. listopadu 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(66850)||1999 VX8|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,259|| align=right|13,65|| align=right|4,395||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66851)||1999 VT9|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,124|| align=right|14,68|| align=right|4,248||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66852)||1999 VH11|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,127|| align=right|4,20|| align=right|4,554||MBA||9. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66853)||1999 VH12|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,319|| align=right|12,26|| align=right|4,300||MBA||10. listopadu 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(66854)||1999 VL19|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,185|| align=right|1,72|| align=right|4,105||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66855)||1999 VM22|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,105|| align=right|7,17|| align=right|4,606||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66856)||1999 VW22|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,020|| align=right|15,61|| align=right|4,360||MBA||13. listopadu 1999||Lake Tekapo||I. P. Griffin; N. Brady
|-
|(66857)||1999 VQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,088|| align=right|4,42|| align=right|4,591||MBA||15. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(66858)||1999 VJ27|| align=right|15,5|| align=right|2,522|| align=right|0,207|| align=right|3,66|| align=right|4,004||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66859)||1999 VQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,854|| align=right|0,113|| align=right|14,32|| align=right|4,820||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66860)||1999 VZ30|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,173|| align=right|7,97|| align=right|4,672||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66861)||1999 VN31|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,291|| align=right|1,80|| align=right|4,565||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66862)||1999 VL37|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|7,13|| align=right|4,406||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66863)||1999 VM43|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,039|| align=right|5,30|| align=right|4,459||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66864)||1999 VD44|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,014|| align=right|13,95|| align=right|4,347||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66865)||1999 VG44|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,116|| align=right|9,94|| align=right|4,433||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66866)||1999 VS45|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,143|| align=right|9,43|| align=right|4,419||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66867)||1999 VN47|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,186|| align=right|11,87|| align=right|4,251||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66868)||1999 VS47|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,179|| align=right|7,94|| align=right|4,129||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66869)||1999 VX47|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,088|| align=right|8,12|| align=right|4,722||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66870)||1999 VE48|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,177|| align=right|8,24|| align=right|4,644||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66871)||1999 VN48|| align=right|15,9|| align=right|2,697|| align=right|0,219|| align=right|9,83|| align=right|4,428||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66872)||1999 VH50|| align=right|13,2|| align=right|2,771|| align=right|0,061|| align=right|10,49|| align=right|4,612||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66873)||1999 VJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|4,674||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66874)||1999 VP50|| align=right|15,4|| align=right|2,931|| align=right|0,134|| align=right|1,76|| align=right|5,017||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66875)||1999 VY52|| align=right|13,3|| align=right|2,779|| align=right|0,376|| align=right|13,51|| align=right|4,633||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66876)||1999 VC55|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,093|| align=right|3,52|| align=right|4,397||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66877)||1999 VT60|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,006|| align=right|5,69|| align=right|4,711||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66878)||1999 VM63|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,365|| align=right|6,76|| align=right|4,375||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66879)||1999 VK65|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,093|| align=right|10,50|| align=right|5,127||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66880)||1999 VO66|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,229|| align=right|5,14|| align=right|4,559||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66881)||1999 VL67|| align=right|15,2|| align=right|2,866|| align=right|0,074|| align=right|3,14|| align=right|4,852||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66882)||1999 VZ67|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,112|| align=right|2,04|| align=right|4,612||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66883)||1999 VC70|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,69|| align=right|4,792||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66884)||1999 VX70|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,084|| align=right|1,11|| align=right|4,688||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66885)||1999 VH72|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,055|| align=right|9,82|| align=right|5,119||MBA||12. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66886)||1999 VJ72|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,285|| align=right|7,53|| align=right|4,627||MBA||12. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66887)||1999 VX74|| align=right|16,0|| align=right|2,742|| align=right|0,133|| align=right|8,43|| align=right|4,539||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66888)||1999 VE78|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|12,14|| align=right|4,146||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66889)||1999 VW78|| align=right|16,1|| align=right|2,799|| align=right|0,021|| align=right|5,16|| align=right|4,682||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66890)||1999 VD81|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,172|| align=right|3,95|| align=right|4,898||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66891)||1999 VP85|| align=right|16,2|| align=right|2,689|| align=right|0,292|| align=right|14,68|| align=right|4,410||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66892)||1999 VN87|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,124|| align=right|13,81|| align=right|4,429||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66893)||1999 VQ87|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,225|| align=right|8,62|| align=right|4,486||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66894)||1999 VB98|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,078|| align=right|1,52|| align=right|4,852||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66895)||1999 VO99|| align=right|14,6|| align=right|2,892|| align=right|0,177|| align=right|15,70|| align=right|4,917||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66896)||1999 VN104|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,071|| align=right|1,09|| align=right|4,920||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66897)||1999 VZ113|| align=right|15,2|| align=right|2,814|| align=right|0,083|| align=right|7,55|| align=right|4,719||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66898)||1999 VS114|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,153|| align=right|10,68|| align=right|4,293||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66899)||1999 VV114|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,146|| align=right|13,74|| align=right|4,137||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66900)||1999 VO126|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|4,279||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66901)||1999 VK135|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,233|| align=right|10,44|| align=right|4,527||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66902)||1999 VK144|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,108|| align=right|3,67|| align=right|4,627||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66903)||1999 VK147|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,170|| align=right|13,90|| align=right|5,578||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66904)||1999 VA160|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,197|| align=right|9,45|| align=right|5,385||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66905)||1999 VC160|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,188|| align=right|12,24|| align=right|4,546||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66906)||1999 VG162|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,110|| align=right|2,66|| align=right|4,631||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66907)||1999 VJ162|| align=right|14,8|| align=right|2,875|| align=right|0,077|| align=right|7,89|| align=right|4,873||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66908)||1999 VY162|| align=right|15,3|| align=right|2,851|| align=right|0,020|| align=right|1,26|| align=right|4,813||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66909)||1999 VD163|| align=right|15,9|| align=right|2,832|| align=right|0,070|| align=right|1,56|| align=right|4,765||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66910)||1999 VZ165|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,079|| align=right|7,12|| align=right|3,648||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66911)||1999 VF167|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,257|| align=right|3,67|| align=right|4,174||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66912)||1999 VH167|| align=right|15,2|| align=right|2,857|| align=right|0,023|| align=right|0,99|| align=right|4,830||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66913)||1999 VF169|| align=right|15,9|| align=right|2,915|| align=right|0,043|| align=right|2,53|| align=right|4,975||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66914)||1999 VK170|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,141|| align=right|1,14|| align=right|3,666||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66915)||1999 VT170|| align=right|13,5|| align=right|2,582|| align=right|0,199|| align=right|8,44|| align=right|4,148||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66916)||1999 VG176|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,279|| align=right|4,95|| align=right|4,246||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66917)||1999 VP176|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,118|| align=right|13,67|| align=right|4,187||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66918)||1999 VY176|| align=right|15,9|| align=right|2,735|| align=right|0,217|| align=right|4,18|| align=right|4,523||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66919)||1999 VC177|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|5,13|| align=right|4,258||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66920)||1999 VN178|| align=right|15,7|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|11,33|| align=right|4,500||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66921)||1999 VY178|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,260|| align=right|10,67|| align=right|5,338||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66922)||1999 VC185|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,254|| align=right|3,47|| align=right|4,175||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66923)||1999 VL186|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,226|| align=right|3,13|| align=right|4,526||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66924)||1999 VY186|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,121|| align=right|6,11|| align=right|5,540||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66925)||1999 VZ190|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,087|| align=right|22,59|| align=right|3,852||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66926)||1999 VE193|| align=right|14,0|| align=right|2,849|| align=right|0,114|| align=right|3,78|| align=right|4,807||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66927)||1999 VP199|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,214|| align=right|18,08|| align=right|5,355||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66928)||1999 VQ199|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,132|| align=right|33,17|| align=right|4,559||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66929)||1999 VS199|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,148|| align=right|11,13|| align=right|4,373||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66930)||1999 VG201|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,087|| align=right|12,01|| align=right|4,482||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66931)||1999 VL208|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,121|| align=right|17,99|| align=right|5,585||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66932)||1999 VL213|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,129|| align=right|8,85|| align=right|4,221||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66933)||1999 VK229|| align=right|16,0|| align=right|2,763|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|4,593||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66934) Kálalová||1999 WF1|| align=right|13,8|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|6,14|| align=right|3,812||MBA||26. listopadu 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(66935)||1999 WZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,293|| align=right|7,86|| align=right|4,558||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66936)||1999 WD5|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,161|| align=right|12,05|| align=right|4,410||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66937)||1999 WB6|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,051|| align=right|4,61|| align=right|4,539||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66938)||1999 WM8|| align=right|15,6|| align=right|2,539|| align=right|0,284|| align=right|3,26|| align=right|4,044||MBA||29. listopadu 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(66939) Franscini||1999 WQ8|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,072|| align=right|10,63|| align=right|5,102||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(66940)||1999 WM11|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,244|| align=right|6,41|| align=right|4,688||MBA||29. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(66941)||1999 WO11|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,073|| align=right|8,37|| align=right|5,158||MBA||29. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(66942)||1999 WR12|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,227|| align=right|1,64|| align=right|4,540||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66943)||1999 WF17|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,202|| align=right|4,08|| align=right|4,269||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(66944)||1999 WQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,188|| align=right|10,61|| align=right|4,286||MBA||16. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(66945)||1999 XA1|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,042|| align=right|8,70|| align=right|5,138||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66946)||1999 XT1|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,061|| align=right|22,38|| align=right|5,512||MBA||3. prosince 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(66947)||1999 XZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,773|| align=right|0,167|| align=right|9,10|| align=right|4,616||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66948)||1999 XN5|| align=right|15,1|| align=right|2,905|| align=right|0,083|| align=right|0,98|| align=right|4,950||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66949)||1999 XO7|| align=right|13,4|| align=right|2,665|| align=right|0,157|| align=right|12,37|| align=right|4,349||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66950)||1999 XQ11|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,058|| align=right|9,44|| align=right|5,103||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66951)||1999 XN13|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,173|| align=right|9,65|| align=right|4,538||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66952)||1999 XF19|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,248|| align=right|5,22|| align=right|4,253||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66953)||1999 XM19|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,194|| align=right|11,77|| align=right|4,296||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66954)||1999 XV19|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,203|| align=right|10,41|| align=right|4,383||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66955)||1999 XK20|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,282|| align=right|5,01|| align=right|4,087||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66956)||1999 XE21|| align=right|17,0|| align=right|2,180|| align=right|0,054|| align=right|5,67|| align=right|3,218||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66957)||1999 XO21|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|6,61|| align=right|4,546||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66958)||1999 XO23|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,129|| align=right|7,76|| align=right|4,711||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66959)||1999 XO35|| align=right|16,9|| align=right|2,537|| align=right|0,571|| align=right|20,52|| align=right|4,040||AMR||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66960)||1999 XN36|| align=right|13,9|| align=right|2,566|| align=right|0,219|| align=right|14,09|| align=right|4,109||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66961)||1999 XU41|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,206|| align=right|2,74|| align=right|4,155||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66962)||1999 XL42|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,155|| align=right|2,76|| align=right|3,598||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66963)||1999 XU43|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|2,13|| align=right|4,107||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66964)||1999 XC49|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,056|| align=right|8,77|| align=right|5,216||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66965)||1999 XL49|| align=right|14,7|| align=right|2,984|| align=right|0,081|| align=right|9,97|| align=right|5,154||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66966)||1999 XJ52|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,086|| align=right|12,44|| align=right|5,545||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66967)||1999 XB53|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,068|| align=right|0,92|| align=right|5,325||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66968)||1999 XU53|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,148|| align=right|2,79|| align=right|3,553||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66969)||1999 XW54|| align=right|15,1|| align=right|2,857|| align=right|0,018|| align=right|1,60|| align=right|4,828||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66970)||1999 XV58|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,078|| align=right|7,20|| align=right|4,506||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66971)||1999 XG59|| align=right|15,9|| align=right|2,715|| align=right|0,188|| align=right|0,91|| align=right|4,474||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66972)||1999 XE64|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,055|| align=right|5,56|| align=right|3,613||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66973)||1999 XM66|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,205|| align=right|2,97|| align=right|3,466||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66974)||1999 XG70|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,296|| align=right|8,97|| align=right|4,553||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66975)||1999 XR75|| align=right|14,9|| align=right|2,927|| align=right|0,121|| align=right|2,99|| align=right|5,006||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66976)||1999 XN78|| align=right|15,6|| align=right|2,896|| align=right|0,088|| align=right|0,81|| align=right|4,927||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66977)||1999 XX82|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,149|| align=right|8,93|| align=right|5,362||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66978)||1999 XE86|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|9,59|| align=right|4,098||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66979)||1999 XR86|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,080|| align=right|16,26|| align=right|5,670||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66980)||1999 XK88|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,074|| align=right|9,51|| align=right|5,425||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66981)||1999 XE89|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|10,53|| align=right|5,408||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66982)||1999 XA91|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,114|| align=right|4,57|| align=right|5,528||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66983)||1999 XB92|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,120|| align=right|11,01|| align=right|5,310||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66984)||1999 XY92|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,107|| align=right|9,02|| align=right|5,231||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66985)||1999 XT93|| align=right|12,8|| align=right|3,191|| align=right|0,070|| align=right|13,19|| align=right|5,700||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66986)||1999 XH95|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,104|| align=right|9,26|| align=right|5,109||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66987)||1999 XU95|| align=right|12,8|| align=right|3,000|| align=right|0,107|| align=right|12,05|| align=right|5,196||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66988)||1999 XN97|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,080|| align=right|3,32|| align=right|4,371||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66989)||1999 XZ102|| align=right|14,2|| align=right|2,879|| align=right|0,293|| align=right|4,81|| align=right|4,885||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66990)||1999 XA103|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,118|| align=right|1,35|| align=right|5,692||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66991)||1999 XE105|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,205|| align=right|9,84|| align=right|4,557||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66992)||1999 XY106|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,073|| align=right|9,92|| align=right|5,107||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66993)||1999 XJ107|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,061|| align=right|10,06|| align=right|4,461||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66994)||1999 XZ107|| align=right|15,8|| align=right|2,743|| align=right|0,122|| align=right|2,11|| align=right|4,541||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66995)||1999 XN109|| align=right|15,4|| align=right|2,866|| align=right|0,063|| align=right|3,79|| align=right|4,852||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(66996)||1999 XJ113|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,169|| align=right|15,76|| align=right|4,217||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66997)||1999 XR113|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,180|| align=right|13,21|| align=right|4,138||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66998)||1999 XY113|| align=right|14,0|| align=right|2,740|| align=right|0,074|| align=right|11,98|| align=right|4,535||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(66999)||1999 XX115|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|8,82|| align=right|5,186||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67000)||1999 XT116|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,049|| align=right|6,27|| align=right|3,546||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
ATN – Atenova skupina,
BIN – binární planetka,
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek